Фле́гель () — немецкая фамилия:
 Флегель, Георг (1566—1638) — немецкий художник, основатель немецкой школы натюрморта.
 Флегель, Карл Фридрих (1729—1788) — немецкий историк литературы.
 Флегель, Манфред (род. 1927) — политик в ГДР
 Флегель, Роберт (1855—1886) — немецкий путешественник, сыгравший большую роль в колониальном разделе Африки.
 Флегель, Эрна (1911—2006) — немецкая медсестра, работавшая в ставке Гитлера.

Примечания